Zimmerling ist der Familienname folgender Personen:
 Jürgen Zimmerling (1952–2005), deutscher Politiker (CDU)
 Matthias Zimmerling (* 1967), deutscher Fußballspieler
 Paul Zimmerling (1927–2006), deutscher Keramiker und Glasuren-Spezialist aus Höhr-Grenzhausen
 Peter Zimmerling (* 1958), evangelischer Theologe
 Robert Zimmerling (1924–2005), deutscher Schauspieler
 Ruth Zimmerling (* 1953), deutsche Politikwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Wladimir Issaakowitsch Zimmerling (1931–2017), sowjetisch-russischer Bildhauer

Sonstiges:
 In der Sprache der Bergleute bezeichnete Zimmerling einen Bergmann, der vorwiegend mit Holz- und Ausbauarbeiten beschäftigt war

Siehe auch:
 Zimmerlin
 Zimmering